Benvenuto Cellini — escultor
Benvenuto di Giuseppe ou Cimabue — pintor
Benvenuto (canção) — single da cantora italiana Laura Pausini

Prenomes
Desambiguações de antropônimos